Дерріл Сіттлер (,  18 вересня 1950, Сент Джейкобс, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 1989 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року.

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Філадельфія Флаєрс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1172 матчі в НХЛ, включаючи 76 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади в складі якої виграв Кубок Канади 1976 та двічі став бронзовим призером чемпіонатів світу 1982 та 1983.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1975, 1978, 1980, 1983.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1978.
 Володар Кубка виклику — 1979.

Статистика

Посилання 

 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Члени зали слави хокею
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Кіченера